Кубок Футбольной лиги 1966/67 () стал седьмым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 23 августа 1966 года по 4 марта 1967 года. В нём впервые приняли участие клубы «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» и «Вулверхэмптон Уондерерс». Также в этом розыгрыше Кубка Футбольной лиги впервые был проведён одноматчевый финал (ранее победитель определялся по сумме двух финальных матчей), который прошёл на лондонском стадионе «Уэмбли».

Победу в турнире одержал клуб Третьего дивизиона «Куинз Парк Рейнджерс», обыгравший клуб Первого дивизиона «Вест Бромвич Альбион» в финале со счётом 3:2.

Первый раунд

Матчи

Переигровки

Второй раунд

Матчи

Переигровки

Вторая переигровка

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровка

Пятый раунд

Матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Финал Кубка Футбольной лиги впервые был одноматчевым. Он прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 4 марта 1967 года.

Примечания

Ссылки
 Результаты матчей на сайте RSSSF.com 

1966